Тене́:
  () — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.
 Тене () — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Тене () — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Тене (); также Тене́-Омари́м (), Омари́м (), Маале́-Омари́м () — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.